L'edizione 1947-48 della Erste Klasse vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Ernst Stojaspal del FK Austria Wien con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1947-48.
 Wiener AC retrocede.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
Fußball-Bundesliga (Austria)